

Uralkodók 

 I. Démétriosz makedón király (Démétriosz Poliorkétész) (i. e. 337 – i. e. 283)
 II. Démétriosz makedón király (Démétriosz Aitólikosz) (i. e. 274 – i. e. 229)
 I. Démétriosz szeleukida uralkodó (Démétriosz Szótér) (i. e. 187 – i. e. 150)
 II. Démétriosz szeleukida uralkodó (Démétriosz Nikatór) (i. e. 161 – i. e. 125)
 III. Démétriosz szeleukida uralkodó (Démétriosz Eukairosz) (? – i. e. 88?)

 Démétriosz (i. e. 2. század) V. Philipposz makedón király fia

Költők, írók, filozófusok 

 Démétriosz (peripatetikus filozófus) (Phaléroni Démétriosz) (i. e. 4–3. század) Arisztotelész tanítványa, az alexandriai könyvtár első vezetője
 Démétriosz (történetíró) (i. e. 2. század)
 Démétriosz (declamator) (i. e. 1. század)
 Démétriosz (cinikus filozófus) (1. század)